Comté de Bland peut désigner :

 Comté de Bland (Australie) en Australie ;
 Comté de Bland (Virginie) en Virginie, aux États-Unis.